Алекса́ндр Миха́йлович Зве́рев:
 Зверев, Александр Михайлович (в монашестве Сергий; 1872 или 1870—1937) — российский религиозный деятель.
 Зверев, Александр Михайлович (род. 1960) — советский теннисист и тренер.